Барглув-Косьцельны () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Августовский повят, Подляское воеводство. Население — 5772 человека (на 2004 год). Административный центр гмины — деревня Барглув-Косьцельны.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Барглув-Дворны
 Барглув-Косьцельны
 Барглувка
 Барще
 Бжозувка
 Булковизна
 Дренство
 Гурске
 Юдзики
 Коморники
 Крошево
 Крошувка
 Куково
 Лабентник
 Нова-Камёнка
 Новины-Баргловске
 Пеньки
 Помяны
 Попово
 Пруска
 Решки
 Румейки
 Солистувка
 Стара-Камёнка
 Старе-Тайно
 Таенко
 Тайно-Ланове
 Тайно-Подьезорне
 Вулька-Карвовска
 Зьробки

Поселения 
 Кресы
 Липово
 Старе-Новины
 Сосново

Соседние гмины 
 Августов
 Гонёндз
 Калиново
 Райгруд
 Штабин

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Подляского воеводства
Августовский повет